Sacco se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Federico Sacco
 José da Costa Sacco